Amerikai Egyesült Államok
 Robe (Washington)

 Ausztrália
 Robe (Dél-Ausztrália)

 Etiópia
 Robe (Arsi)